Генри Огастус Ро́уланд (; 27 ноября 1848 — 16 апреля 1901) — американский .

Член Национальной академии наук США (1881), иностранный член Лондонского королевского общества (1889), член-корреспондент Парижской академии наук (1893).

С 1872 года ассистент-профессор физики в политехническом институте в Трое (Troy, N. Y.), а с 1876 года профессор физики в университете Джонса Хопкинса в Балтиморе.

Работы в области электродинамики, оптики, спектроскопии, теплоты. В 1876 г. доказал, что конвекционный ток свободных зарядов в движущемся проводнике по своему магнитному действию тождествен току проводимости в неподвижном (опыт Роуланда). Этот опыт сыграл важную роль в подтверждении уравнений Максвелла для движущихся сред. В 1880 г. с высокой точностью определил механический эквивалент теплоты, получив значение 426,2 кгм/ккал.

Изобрёл (1882 г.) вогнутую дифракционную решетку и достиг больших успехов в технике их изготовления, в частности изготовил решетку с 800 штрихами на миллиметре. Построил делительную машину для изготовления вогнутых дифракционных решеток, что значительно расширило возможности спектроскопии. В 1893 г. разработал теорию дифракционной решетки. Составил фотографический атлас солнечного спектра (1886—1889 гг.). Выполнил новые измерения длин волн.

Память 
В 1970 г. Международный астрономический союз присвоил имя Генри Роуланда кратеру на обратной стороне Луны.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Академии Филлипса
Награждённые медалью Маттеуччи
Почётные доктора Йельского университета
Почётные доктора Университета Джонса Хопкинса
Почётные доктора Принстонского университета
Лауреаты премии Румфорда
Персоналии:Производители научных инструментов
Члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук
Преподаватели Вустерского колледжа (Огайо)
Преподаватели Политехнического института Ренсселера
Выпускники Политехнического института Ренсселера